Сан-Хосе () — розповсюджена в іспаномовних країнах власна назва географічних об'єктів. Походить від іспаномовного варіанту імені святого Йосипа.

Сан-Хосе (Альмерія) — селище в муніципалітеті Ніхар

Сан-Хосе-дель-Ґуав'яре — місто в департаменті Ґуав'яре
 Сан-Хосе-де-Кукута — місто в департаменті Норте-де-Сантандер
 Сан-Хосе-дель-Фраґуа — місто в департаменті Какета

Сан-Хосе — місто, столиця Коста-Рики
 Сан-Хосе — провінція в Коста-Риці

Сан-Хосе-де-лас-Лахас — місто у складі провінції Гавана

Сан-Хосе — місто, штат Каліфорнія
 Сан-Хосе — селище, штат Іллінойс
 Сан-Хосе — переписна місцевість, штат Аризона
 Сан-Хосе — переписна місцевість в окрузі Ріо-Арріба, штат Нью-Мексико
 Сан-Хосе — переписна місцевість в окрузі Сан-Мігель, штат Нью-Мексико

Сан-Хосе (департамент) — департамент Уругваю
 Сан-Хосе-де-Майо — адміністративний центр департаменту Сан-Хосе в Уругваї

Інше
 Сан-Хосе (вулкан) в Чилійсько-Аргентинських Андах